Coquette peut faire référence à :

Zoologie 
 la coquette, un oiseau-mouche ;
 la coquette, un poisson ;

Botanique 
 la coquette, une variété de pomme ;

Cinéma 
 Coquette, un film américain de 1929 ;

Théâtre 
 la coquette, un rôle de femme coquette au théâtre ;
 Les Coquettes, un trio de femmes françaises qui offrent des spectacles de théâtre musical jazzy et humoristique

Toponymie 
 Marnes-la-Coquette, une commune française des Hauts-de-Seine.

Voir aussi 
 Coquet